Klock ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Klock (* 1972), deutscher Techno-DJ
 David Klock (* 1988), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Frances S. Klock (1844–1908), US-amerikanische Politikerin
 Fredrik Klock (* 1981), norwegischer Fußballspieler
 Horst-Dieter Klock (1935–2011), deutscher Theaterwissenschaftler, Filmproduktionsleiter, Kinderbuchautor
 James Klock (1856–1927), kanadischer Politiker
 Kaspar Klock (Caspar Klock; 1583–1655), deutscher Rechtsgelehrter
 Klaus Klock (* 1965), deutscher Fußballtrainer und -spieler
 Walter Klock (* 1930), deutscher Bodybuilding-Funktionär
 Thomas Klock (* 1962), österreichischer Unternehmensberater

Klock bezeichnet ferner:
 einen Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers International Motor Carriage Company

Siehe auch:
 Klok
 Clock
 Clog
 Glock
 Klocke